

Patronyme 
 Micheline Cambron, spécialisée en histoire littéraire et culturelle du Québec

Toponymie 

 Cambron, commune française, située dans le département de la Somme, en Hauts-de-France.
 Cambron-Casteau, village de la commune belge de Brugelette situé en Wallonie dans la province de Hainaut.
 L'ancienne abbaye de Cambron et le château de Cambron, sur le territoire de Cambron-Casteau.
 Cambron-Saint-Vincent, village de la commune belge de Lens situé en Wallonie dans la province de Hainaut.
 Cambron, hameau de la commune belge d'Ellezelles, situé en Wallonie, dans la province de Hainaut.
 Cambron, localité de la commune de Fontaine-lès-Vervins et de Gercy, située dans le département de l'Aisne, en Hauts-de-France.

Voir aussi 
 Cambronne